Gyémánt, drágakő
 Gyémánt, a Bëlga együttes albuma
 Gyémánt, a Bikini együttes albuma
 Gyémánt, női név